La Nación - um jornal da Argentina
 La Nación (Costa Rica) - um jornal da Costa Rica
 La Nación (Paraguai) - um jornal do Paraguai